mrówkożerowate (Myrmecobiidae) – rodzina ssaków z rzędu torbaczy
 mrówkożerowate (Conopophagidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych